Куклинці — село в Полтавському районі Полтавської області.
 Куклинці — частина міста Зборова Тернопільської області.